Het seizoen 1973/74 van de Nederlandse Eredivisie voetbal was het achttiende seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald.
Feyenoord werd landskampioen. N.E.C. en FC Groningen degradeerden.

Teams

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Topscorers

Toeschouwers 
Naar de 306 wedstrijden kwamen totaal 3.625.000 mensen kijken, een gemiddeld toeschouwersaantal van 11.846 per wedstrijd.

Externe links 
 Eredivisie
 KNVB

Eredivisie (mannenvoetbal)
Competitievoetbal 1973/74